Michel Rousseau (1936–2016) olimpiai bajnok francia kerékpárversenyző
Michel Rousseau (1949) francia úszó, olimpikon